Kleszowen ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Kleszowen, 1936 bis 1938 Kleschowen, 1938 bis 1945 Kleschauen, Kreis Darkehmen/Angerapp, seit 1946: Kutusowo (Kaliningrad, Osjorsk), Dorf im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kleszowen, Namensform von Kleszewen, 1938 bis 1945 Brassendorf, Kreis Lötzen, seit 1945: Kleszczewo (Miłki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Kleszöwen